George Ladd ist der Name folgender Personen:

* George Eldon Ladd (1911–1982), US-amerikanischer Theologe
 George Trumbull Ladd (1842–1921), US-amerikanischer Philosoph und Psychologe
 George W. Ladd (1818–1892), US-amerikanischer Politiker